Кубок Грузии по футболу 2012/2013 — 23-й розыгрыш кубка Грузии по футболу (). Турнир начался 29 августа 2012 года, финал был сыгран в мае 2013 года. Обладателем Кубка стало «Динамо» (Тбилиси).

Результаты

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

См. также 
 Чемпионат Грузии по футболу
 Суперкубок Грузии по футболу

Примечания

Ссылки 
 SOCCERWAY.

Кубок Грузии по футболу
Грузия
Грузия
Спорт в Грузии в 2012 году
Спорт в Грузии в 2013 году